

Sigle 
 Fair Share Scheduling  – algoritmo per scheduler
 Società anonima Ferrovie Settentrionali Sarde  – società ferroviaria attiva in passato in Sardegna
 The Five Star Stories  – manga di Mamoru Nagano
 Flight service station  – stazione per il servizio informativo locale, in aviazione
 Fudbalski Savez Srbije  – federazione calcistica della Serbia
 Fixed Satellite Services

Codici 
 FSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare RAF Kinloss di Kinloss (Regno Unito)
 FSS – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 34R di Fiumicino, radioassistenze per la navigazione aerea
 fss – codice ISO 639-3 della lingua dei segni finlandese-svedese